Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2017 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 21 апреля в Бледе (Словения).

Итоги турнира 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в Топ-дивизионе чемпионата мира 2018, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе А первого дивизиона чемпионата мира 2018 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2018 года.

Группа A 
    Вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2018.
   Перешла в группу В первого дивизиона 2018 года.

Группа B 
   Вышла в группу А первого дивизиона 2018 года.
    Перешла в группу A второго дивизиона 2018 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — одиннадцать из Европы и одна из Азии. Сборная Польши пришла из второго дивизиона, сборная Дании пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Ю1
Первый
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Хоккей